L'équipe du Panama de Basket-ball est la sélection des meilleurs joueurs panaméens.

Histoire 
Le basket-ball est introduit au Panama par des employés de la United Fruit Company, une entreprise américaine. Le premier match officiel de l'équipe nationale a lieu en 1928 contre l'équipe de l'université de La Havane. En 2006, l'équipe participe au Championnat du monde de basket-ball 2006 au Japon.

Parcours aux Jeux olympiques

Parcours aux Championnats du Monde

Parcours en Championnat des Amériques

Parcours au Centrobasket

Notes et références

Liens externes 
  La fédération panaméenne de basket-ball
  Présentation par la Fiba Americas

Panama
Basket-ball au Panama